

Nom de famille 

 Famille Merle d'Aubigné, une famille huguenote ;
 Carole Merle (1964-), skieuse française ;
 Claude Merle (1938-), écrivain français ;
 Émile Merle (1879-1953), homme politique français ;
 Eugène Merle (1884-1946), militant anarchiste et journaliste français ;
 Faustin Merle (1892-1968), sénateur français de 1946 à 1948 ;
 Frank Merle (1962-), mathématicien français ;
 Georges Merle (1851-1886), artiste peintre français ;
 Guillaume du Merle, seigneur de Noron, noble et militaire actif au  ;
 Hugues Merle (1823-1881), peintre français ;
 Jean-François Merle (1958- ), romancier, éditeur et traducteur ;
 Jean Joseph Merle (1770-1811), colonel français de la Révolution et de l'Empire ;
 Marcel Merle (1923-2003), sociologue français ;
 Marie-André Merle (1754-1793), député aux États généraux de 1789;
 Mathieu Merle (1548-1588), capitaine huguenot ;
 Olivier Merle (1956-), romancier et chercheur ;
 Olivier Merle (1965-), joueur de rugby français;
 
 Pierre Hugues Victoire Merle (1766-1830), général français ;
 Pierre Nicolas Merle-Beaulieu (1738-1826), général de brigade français ;
 Robert Merle (1908-2004), écrivain français ;
 Toussaint Merle (1911-1969), sénateur et député du Var;
 Vincent Merle (1950-2013), pédagogue français ;

Prénom

Personnalités 
 Merle Antony Tuve (1901-1982), physicien américain ;
 Merle Constiner (1902-1979), un écrivain américain, auteur de roman policier, de romans western et de nouvelles ;
 Merle Oberon (1911-1979), une actrice britannique ;
 Merle Robbins (1912-1984), créateur américain du jeu de société Uno ;
 Merle Travis (1917-1983), un guitariste américain spécialiste du picking ;
 Merle Cox, un artiste de décor d'animation américain connu pour son travail chez studios Disney ;
 Merle Haggard (1937-2016), un chanteur, guitariste et compositeur américain de musique country ;
 Merle Dandridge (1975-), une actrice américaine de théâtre et de télévision ;
 Merle Van Benthem (1992-), une coureuse cycliste néerlandaise spécialiste du bicycle motocross (BMX).

Personnages de fiction 
 Merle Dixon, le personnage de fiction principal de la série télévisée The Walking Dead, interprété par Michael Rooker ;

Toponyme 

 Merle-Leignec, une commune française de la Loire ;
 La ou Le Merle, un cours d'eau affluent de la Rosselle en Moselle ;
 La Grotte du Pech Merle, une grotte ornée préhistorique française ;
 Saint-Geniez-ô-Merle, commune de la Corrèze

Architecture 
 Les Tours de Merle, un ensemble de maisons fortes en ruine en Basse-Corrèze, dans la province française du Limousin ;
 Château de Merle, une forteresse templière oriental en Israel, proche du moshav de Hof-Dor et à moins d'un km au nord du village arabe détruit d'Al-Tantoura ;

Zoologie 
 Le Merle est l'appellation de plusieurs espèces d'oiseaux.
 Le Merle ou labre merle est le nom vernaculaire de Labrus merula, poisson de la famille des Labridae.
 Merle, de l'anglais Merled (« marbré »), est une robe de chien recherchée pour certaines races (pour d'autres, on ne parle pas de robe merle, mais de robe arlequin).

Cinéma 
 2016 : Le Chant du merle, film français de Frédéric Pelle tourné en Corrèze

Autres 
 Merle, variété de châtaigne
 Merle, société implantée à Salin-de-Giraud en 1856 pour l'exploitation du sel
 
 

Homonymie de prénom